Суперкубок Таджикистану з футболу 2018  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2018 року між чемпіоном Таджикистану клубом Істіклол та володарем кубка Таджикистану клубом Худжанд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Істіклол
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive

2018
Таджикистан
Березень 2018
2018 у таджицькому спорті